Rampensau steht für:

 leidenschaftlicher Darsteller, siehe Rampenlicht#Rampensau
 Rampensau (Fernsehserie) des Senders Vox aus dem Jahr 2019

Siehe auch: